Osoby:
 Ludwik Wertenstein – polski fizyk
 Wanda Wertenstein – polska krytyczka filmowa

Zobacz też:
 Werthenstein